Big Oak ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Oak (Alabama)
 Big Oak (Brantley County, Georgia)
 Big Oak (Hall County, Georgia)
 Big Oak (Maryland), im Saint Mary’s County
 Big Oak (New Jersey), im Cumberland County
 Big Oak Corners, im Kent County, Delaware
 Big Oak Flat, im Tuolumne County, Kalifornien
 Big Oak Valley, im Nevada County, Kalifornien

Sonstiges:
 Big Oak Lake, See im Mississippi County, Missouri
 Big Oak Island, Insel im Orleans County, Louisiana
 Big Oak Tree State Park, Park im Mississippi County, Missouri